Osoby o nazwisku Trzcińska:
 Aleksandra Kisielewska-Trzcińska – aktorka
 Aleksandra Korwin-Szymanowska, z domu Trzcińska – psycholog, wykładowca akademicki
 Helena Trzcińska – nauczycielka i działaczka społeczna
 Maria Trzcińska –  sędzia w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz IPN
 Maria Trzcińska-Fajfrowska – lekarka, posłanka na Sejm II kadencji
 Zofia Trzcińska-Kamińska – rzeźbiarka i medalierka
 Zofia Komeda Trzcińska – miłośniczka jazzu i żona Krzysztofa Komedy
 Zuzanna Trzcińska – wioślarka

Zobacz też 
 Trzciński